— японская фамилия

Известные носители:

 Обути, Кэйдзо (1937—2000) — японский политик, премьер-министр в 1998—2000 годах.
  (1904—1958) — японский политик, член палаты представителей.
  (род. 1973) — японский политик, министр экономики с 3 сентября по 19 октября 2014 года.